Вали-ду-Итажаи — агломерация в Бразилии
 Вали-ду-Итажаи — мезорегион в Бразилии